Ночево — название населённых пунктов.

Болгария 
 Ночево — село в Кырджалийской области.

Россия 
 Ночево — деревня в Красногородском районе Псковской области.